Stati Uniti d'America
 Rockledge – città della Contea di Brevard, Florida
 Rockledge – borough della Contea di Montgomery, Pennsylvania